VK-regeringen anvendes ofte som samlet betegnelse for Danmarks regeringer fra 27. november 2001 til 3. oktober 2011:

 Regeringen Anders Fogh Rasmussen I – tiltrådte 27. november 2001
 Regeringen Anders Fogh Rasmussen II – tiltrådte 18. februar 2005
 Regeringen Anders Fogh Rasmussen III – tiltrådte 23. november 2007
 Regeringen Lars Løkke Rasmussen I – tiltrådte 5. april 2009

Historisk kan betegnelsen imidlertid også referere til:
 Regeringen Erik Eriksen – 1950-1953